Флавий Павел (Flavius Paulus) може да се отнася за:

 Флавий Павел (консул 496 г.), брат на император Анастасий I
 Флавий Павел (консул 512 г.)
 Флавий Анастасий Павел Проб Мошиан Проб Магн, консул 518 г.
 Флавий Павел, испанско-римски дук на краля на вестготите Вамба в Испания през 7 век.